Broek oder Brök steht für:
 Brök, Durchbruchstelle durch einen Deich, die einen Binnensee mit dem Meer verbindet
 Broek (Waterland), Dorf der niederländischen Gemeinde Waterland

Broek ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius van den Broek (1870–1926), niederländischer Ökonometriker und Amateurphysiker
 Arnoldus Johannes Petrus van den Broek (1877–1961), niederländischer Anatom
 Hans van den Broek (* 1936), niederländischer Politiker (CDA)
 Johannes Hendrik van den Broek (1898–1978), niederländischer Architekt
 Marc van den Broek (* 1953), belgischer Maler und Bildhauer
 Rein van den Broek (1945–2015), niederländischer Trompeter und Komponist

Siehe auch:
 Broeck
 Brook
 Brooke
 Bruk